Сьюзан — женское имя, см. Сусанна
  — кратер на Луне
  — собака Елизаветы II
 «Suzanne» (песня Леонарда Коэна)

См. также 
 Сюзан
 Сюзанн
 Сюзанна
  — американский комедийный телесериал